Marlies Schild, avstrijska alpska smučarka, * 31. maj 1981,  Admont, Avstrija.

Marlies Schild velja za eno najboljših slalomistk v zgodovini alpskega smučanja, s 35 zmagami na tekmah svetovnega pokala je bila tudi rekorderka po zmagah v tej disciplini. V dvanajstih sezonah svetovnega pokala, med sezonama 2001/02 in 2013/14, je dosegla 37 zmag in 68 uvrstitev na stopničke. Poleg 35 zmag v slalomu je po enkrat zmagala tudi v veleslalomu in kombinaciji. V skupnem seštevku svetovnega pokala je najvišjo uvrstitev dosegla v sezoni 2006/07 z drugim mestom, štirikrat je osvojila slalomski mali globus in enkrat kombinacijski, še po dvakrat je osvojila drugo in tretje mesto v slalomskem seštevku. Na olimpijskih igrah je nastopila štirikrat, osvojila pa dve srebrni medalji v slalomu in eno v kombinaciji ter eno bronasto medaljo v slalomu. Na svetovnih prvenstvih je osvojila naslov svetovne prvakinje v slalomu leta 2011 ter dve srebrni medalji v slalomu ter dve bronasti medalj v kombinaciji.

Svetovni pokal

Skupni seštevek

Zmage 

 37 zmag – (1 v veleslalomu, 35 v slalomu in 1 v kombinaciji)

Sklici

Zunanje povezave 

 

Avstrijski alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Avstrijo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Avstrijo
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Avstrijo
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2002
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2006
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2010
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2014